Байбуртя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Байбуртян, Армен Ваганович (род. 1964) — армянский политик и дипломат; сын В. А. Байбуртяна.
 Байбуртян, Ваган Аракелович (род. 1933) — армянский дипломат.
 Байбуртян, Петрос Арамович (1912—1995) — армянский художник-живописец, график, член Союза Художников СССР.